Karl Bär - niemiecki polityk
 Karl Ernst von Baer -  niemiecki przyrodnik, twórca embriologii